Candler Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Candler Mountain (Alabama)	
 Candler Mountain (Virginia)